Guest of Honour – film del 1934 diretto da George King
Guest of Honour – film del 2019 diretto da Atom Egoyan